Repton is de naam van meerdere plaatsen:
 Repton (Engeland)
 Repton (Alabama)